Немає виходу (1987) — фільм трилер про американського морського офіцера, який вів розслідування вбивства у Вашингтоні
 Немає виходу (1996) — кримінальний фільм Девіда Діцерто
 Немає виходу (2015) — американський трилер режисера і сценариста Джона Еріка Даудла, що вийшов 2015 року